Создавая женщину (фильм) — фильм Винсента Миннелли, вышедший на экраны в 1957 году.
 Создавая женщину (телесериал) — телесериал канала CBS, транслировавшийся с 1986 по 1993 год.